Amfilòquios de Cízic, bisbe
 Amfilòquios de Side, bisbe
 Amfilòquios d'Iconi, bisbe